El Puig del Turonell és una muntanya de 379 metres d'altitud del terme comunal de Morellàs i les Illes, al límit amb el de les Cluses, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord). El cim és, de fet, en terme de Morellàs i les Illes, però tot el seu vessant oriental pertany a les Cluses. Està situat al sud-est del poble de Morellàs, al límit amb el terme de les Cluses. És al nord del Coll del Rialguet i al sud-est del Mas del Turonell,

Referències 

Geografia de les Cluses
Muntanyes de Morellàs i les Illes